Amélie Panckoucke (1750-1830), écrivaine et salonnière, sœur de Charles-Joseph ;
 André Joseph Panckoucke (1703-1753), fondateur de la Libraire Panckoucke à Lille ; 
 Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), écrivain et éditeur ;
 Charles-Louis-Fleury Panckoucke (1780-1844), également écrivain et éditeur, fils de Charles-Joseph ;
 Collection Panckoucke, collection familiale de classiques latins ;
 Ernest Panckoucke (1808-1886), éditeur et maire d'Onzain, fils de Charles-Louis-Fleury ; 
 Henry Panckoucke (1780-1812), directeur des Domaines à Rome, fils de Placide-Joseph et époux de Cécile Bochet peinte par Ingres ;
 Placide-Joseph Panckoucke (1740-1800), directeur de la Librairie Panckoucke à Lille, père d'Henry.